Голоскоков — русская фамилия. Известные носители:

 Голоскоков, Виталий Петрович (1913—1999) — советский ботаник.
 Голоскоков, Владимир Алексеевич (1911—1965) — Герой Советского Союза.